Por Big Lake pode estar à procura de:
Big Lake (Alasca)
Big Lake (Minnesota)
Big Lake (Missouri)
Big Lake (Texas)
Big Lake (Washington)

Desambiguação